Municipio de Prairieville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Prairieville (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Barry.
 Municipio de Prairieville (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Prairieville (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Pike.